Коротя́ев —  русская фамилия.

Известные носители 
 Коротяев, Александр Иванович (1924—2011) — советский и российский микробиолог, доктор биологических наук, ректор Кубанского государственного мединститута.